Botteghino ima više značenja:
 Botteghino, Mantua
 Botteghino, Modena
 Botteghino, Parma
 Botteghino, Pesaro-Urbino
 Botteghino, Pisa
 Botteghino, Rovigo